Andrés Mosquera es el nombre de pila de varias personas:

Andrés Mosquera Alvarado, futbolista colombiano nacido en 1978.
Andrés Javier Mosquera, futbolista colombiano nacido en 1989.
Andrés Mosquera Guardia, futbolista colombiano nacido en 1990.
Andrés Mosquera Marmolejo, futbolista colombiano nacido en 1991.
Andrés Mosquera Gómez, entrenador colombiano de fútbol.
Andrés Mosquera Murillo, basquetbolista colombiano.